Со́бино — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Новосельская волость».

География 
Находится на северо-востоке региона, в западной части района, в лесной местности, соседствуя с д. Демяховщина, около д. Щегли. Произрастает ель, берёза.

Уличная сеть не развита.

История 
Первое упоминание — 1585-87 гг. как дер. Собино Моложанской губы Заклинской засады (Ефимов, Фёдоров, 2015).

В 1941—1944 гг. оккупирована фашистами.

Согласно Закону Псковской области от 28 февраля 2005 года деревня Собино вошла в состав образованного муниципального образования Новосельская волость.

Население 

В 1838 г. — 103 жит., в 1882 г. — 36 хоз. и 212 жит., в 1911 г. — 235 жит., в 1926 г. — 16 хоз. и 82 жит. (хутора при дер. — 55 хоз. и 220 жит.), в 1939 г. — 36 дв., в 1948 г. −24 хоз. и 68 жит., в 1960 г. — 21 хоз. и 68 жит., в 1965 г. — 21 хоз. и 62 жит., в 1975 г. — 19 хоз. и 47 жит., в 2001 г. — 21 жит., в 2002 г. — 16 жит., в 2008 г. — 7 жит., в 2010 г. — 3 жит., в 2013 г. — 3 хоз. и 4 жит., в 2014 г. — 2 хоз. и 2 жит., в 2015 г. — 2 хоз. и 3 жит.; в 2013 г. — 21 дом, в 2014 г. -
21 дом, из них — 19 дачных и заброшенных домов (Ефимов, Фёдоров, 2015).

Инфраструктура 
В 1930-41, 1944-50 гг. — действовал колхоз «Новый путь». Сохраняются развалины хозяйственной постройки из гранитных валунов (перед войной — колхозный зерносклад). В 1950-58 гг. — бригада Собино колхоза имени Мичурина  (Ефимов, Фёдоров, 2015).
Кузница (1882). Существовала деревянная часовня Анастасии Римлянки (1884).

Транспорт 
Просёлочная дорога.

Примечания

Ссылки 
 Собино (Псковская область) на Викимапии

Литература 
Ефимов А. Н., Фёдоров А. И. Статистическо-географический словарь Струго-Красненского района Псковской области // Авт.-сост.: А. Н. Ефимов, А. И. Фёдоров. — Струги Красные, 2015. — 440 с.: ил. (с дополнениями). С.383.
Населённые пункты Струго-Красненского района